Jan Slot (1795-1886), Nederlands koopman en burgemeester van Groningen
Jan Slot (1913-1994), burgemeester van diverse Nederlandse gemeenten